Dubljany (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dubljany, Stadt in der Oblast Lwiw, Rajon Schowkwa
 Dubljany (Sambir), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir
 Dubljany (Demydiwka), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Demydiwka